Ida steht für:
 Ida (Vorname), ein meistens weiblicher, manchmal männlicher Vorname
 Hurrikan Ida. Er traf am 29. August 2021 auf das US-Festland und war fast ein Kategorie-5-Hurrikan
 Ida (Hinduismus) (Ila), eine Göttin des Hinduismus, Schwiegertochter des Mondgottes Chandra
 Ida (Ayurveda), ein feinstofflicher Energiekanal (Nadi), Gegensatz von Pingala (Ayurveda)
 mehrere Personen der griechischen Mythologie, siehe Ide
 (243) Ida, der erste bekannte Asteroid mit eigenem Mond
 IDA – Identität anonym, ein dänischer Thriller aus dem Jahr 2011
 Ida (2013), ein polnisch/dänischer Spielfilm aus dem Jahr 2013
 Ida (Band), in den 1990ern gegründete Indie-Rock-Band aus New York, USA
 ein 47 Millionen Jahre altes Primaten-Fossil, siehe Darwinius

Gewässer:
 Ida (Fluss), ein Fluss in der südöstlichen Slowakei, entspringt im Slowakischen Erzgebirge
 Lake Ida (Canterbury), See in der Region Canterbury, Neuseeland

Gebirge:

 Ida-Gebirge (Türkei), das Gebirge in Kleinasien
 Psiloritis, das Idagebirge auf der Insel Kreta in Griechenland

Orte:
 Ida in Mauretania, eine antike Stadt in der römischen Provinz Mauretania Caesariensis, Algerien
 Ida Grove, eine City im Ida County im Westen des US-Bundesstaates Iowa
 Ida County, Verwaltungseinheit in Iowa, USA
 Ida Valley (Begriffsklärungsseite)
 Ida (Arkansas), USA
 Ida (Kentucky), USA
 Ida (Louisiana), USA
 Ida (Michigan), USA
 Ida (Texas), USA
 Ida (Virginia), USA
 Ida Center in Michigan, USA
 Ida May in Kentucky, USA
 Ida Mill in North Carolina, USA
 Ida Vesper in Georgia, USA
 Ida (Assyrien), antike Stadt am Südwestufer des Urmiasees im 9. Jahrhundert v. Chr.

Ida ist der Name folgender Personen:
 Antoinette Nana Djimou Ida (* 1985), französische Siebenkämpferin kamerunischer Herkunft
 Joseph Ida (1890–nach 1958), sizilianisch-amerikanischer Mafioso
 Makoto Ida (* 1956), japanischer Rechtswissenschaftler
 Takako Ida (* 1972), japanische Badmintonspielerin 

i.d.a steht für:
 informieren, dokumentieren, archivieren: Dachverband deutschsprachiger Frauen/Lesbenarchive Deutschland, Österreich, Schweiz

IDA steht für:
 „ich dich auch“ im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#I
 Iminodiacetic Acid, siehe Iminodiessigsäure
 Indoor Air, genormte Kategorien zur Luftqualität, siehe EN 13779
 Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten, Modul des Fähigkeitsprofils MELBA (Fähigkeitsprofil)
 The Interactive Disassembler, ein Programmierwerkzeug
 International Docking Adapter, Raumschiff-Kopplungssystem für die Internationale Raumstation (ISS)

Organisationen:

 IDA Ireland, irische Wirtschaftsförderungsagentur
 Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit
 Initiative Demenzversorgung in der Allgemeinmedizin, ein Forschungsprojekt im Bereich ambulanter Versorgung
 Institute for Defense Analyses, eine US-Denkfabrik
 Integration durch Arbeit, Bundesarbeitsgemeinschaft im Deutschen Caritasverband e.V.
 Interchange of Data Between Administrations, ein Programm der Europäischen Kommission
 Interessengemeinschaft der DATEV-Anwender e.V.
 International Dark Sky Association, internationale Organisation gegen die Lichtverschmutzung
 International Development Association, internationale Entwicklungsorganisation und Teil der Weltbank
 International Diving Association, internationale Tauchvereinigung
 International Documentary Association, größter Verband von Dokumentafilmemachern
 International Dyslexia Association, Bildungs- und Interessenvertretungsorganisation, die sich mit Fragen im Zusammenhang mit Legasthenie befasst
 Islamische Demokratische Allianz, Wahlbündnis in Pakistan unter Führung der Muslimliga

ID:A steht für:
 IDA – Identität anonym, ein dänischer Thriller aus dem Jahr 2011

Siehe auch:

 La Casa Ida
 Mount Ida (Begriffsklärung)
 Idafeld (Idavallen), in der germanischen Mythologie eine Ebene bei Asgard, Sitz der Götter

Abkürzung